Gloma är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Johann Wilhelm Meigen 1822. Gloma ingår i familjen Brachystomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Gloma